Pung kan syfta på:

 Pung – en del av djurhannens, eller det manliga, könsorganet, se scrotum
 Pung – en hålighet på honors buk hos pungdjur där deras ungar utvecklas, se Marsupium
 Pung – en hålighet för ägg och nykläckta ungar, se myrpiggsvin
 Penningpung – en liten behållare för kontanter och/eller kort

Personer
 Alice Pung – en australisk författare, skribent och advokat
 Buyeo Pung – koreansk prins i Baekje
 Jackie Pung – amerikansk golfspelare
 Mihkel Pung – tidigare utrikes- och finansminister i Estland

Geografi
 Pungdo – Pungön, en ö i Gula havet